Montain (Jura)
Montaïn